Salgueiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Salgueiro (ort), Pernambuco, 
 Salgueiro (kommun), Pernambuco,

Portugal 

 Salgueiro (freguesia), Castelo Branco, Fundão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar